Ро́берт Ха́ммонд Па́трик-мла́дший (; род. 5 ноября 1958) — американский актёр. Наиболее известен по ролям жидкометаллического робота T-1000 в фантастическом боевике «Терминатор 2: Судный день», агента Джона Доггетта в телесериале «Секретные материалы» и Бака в фильме «От заката до рассвета 2: Кровавые деньги Техаса».

Биография 
Роберт Патрик, старший из пятерых детей, родился в городе Мариетта, штат Джорджия, в семье Надин и Роберта Патрика-старшего, банкира. Его родные братья и сёстры — Ричард (фронтмен индастриал-рок-группы Filter), Чери, Карен и Льюис. Английского и шотландско-ирландского происхождения

Своё детство он провёл в Бей-Виллидж, штат Огайо. В 1977 году окончил школу High Farmington в Фармингтоне, штат Мичиган. Учился в университете Bowling Green State, увлекался лёгкой атлетикой и футболом, но университет не окончил; тогда же у него появился интерес к актёрскому мастерству.

После окончания колледжа работал маляром вплоть до 1984 года, когда на озере Эри произошел несчастный случай. Он плавал на лодке вместе с братом Льюисом и его друзьями, когда неожиданно лодка разбилась о камни. Им с трудом удалось спастись, а сам Роберт чуть не утонул. После этого в возрасте 26 лет он переехал из Огайо в Лос-Анджелес. В первые годы пребывания в Лос-Анджелесе он работал в баре и жил в своем автомобиле.

Карьера 
Карьера Патрика началась с небольших ролей в малобюджетных фильмах. До роли в фильме «Терминатор 2: Судный день», которая принесла ему успех, Патрик снялся в различных телефильмах. Также он появился в фильме «Крепкий орешек 2», в короткой роли О’Рейли, члена террористической организации.

В 1990 году он прошёл кастинг на роль робота Т-1000 в «Терминаторе 2». Джеймс Кэмерон, режиссёр фильма, сказал, что он выбрал Патрика на роль из-за его внешности. Эта работа стала успешной для Роберта.

После «Терминатора 2» Патрик снялся в различных фильмах, таких, как «Последний киногерой» (1993) (появился в роли-камео терминатора Т-1000 из фильма «Терминатор 2: Судный день»), «Огонь в небе» (1993) и «Стриптиз» (1996).

Впоследствии Роберт увлекся боевыми искусствами. Он снялся в двух фильмах про боевые искусства «Двойной дракон» и «Гонконг 97», вышедшие в 1994 году.

Его роль в «Огонь в небе» привлекла внимание создателя телесериала «Секретные материалы» Криса Картера. Так Роберту досталась главная роль агента Джона Доггетта. Брат Роберта, Ричард, написал музыку для саундтрека The X-Files: Album. Роль Джона Доггетта, к удивлению многих, была воспринята в основном положительными отзывами от кинокритиков и поклонников сериала. Из-за успеха в сериале «Секретные материалы» Патрик несколько раз появлялся во многих журналах. Журнал TV Guide отметил его как одного из десяти самых сексуальных мужчин в жанре научной фантастики.

В 2000 году Патрик появился в трёх эпизодах телесериала «Клан Сопрано» в роли Дэвида Скэтино. Четыре года спустя он появился в пилотных эпизодах телесериала «Звёздные врата: Атлантида» «Пробуждение», состоящих из двух частей, в роли полковника вооружённых сил США Маршалла Самнера.

Также Патрик сыграл отца Джонни Кэша в фильме «Переступить черту» и отца Элвиса Пресли, Вернона Пресли в минисериале «Элвис». В октябре 2006 года он снялся в фильме «Морской пехотинец», в роли Рима. Он также появился в фильме «Мы — одна команда» в роли Рика Толли. На его счету также главная роль в эпизоде телесериала «Остаться в живых», и озвучка Мастера Пиандао в 3 сезоне мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге».

Он также появился в музыкальном клипе Мита Лоуфа «Objects in the Rear View Mirror May Appear Closer than They Are» вместе с Уиллом Эстесом.

Личная жизнь 

Во время съёмок фильма «Терминатор 2: Судный день» Роберт познакомился с актрисой Барбарой Хупер. Впоследствии они поженились. У них есть двое детей — сын Самуил и дочь Остин (названа в честь полицейского, в которого превратился Т-1000 в фильме «Терминатор 2»).

Байкер. Является президентом мотоклуба Boozefighters.

Актер имеет активную гражданскую позицию. После вторжения России на Украину (2022) Патрик записал видеобращение в поддержку украинского народа.

Избранная фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Сатурн» лучшему телеактёру
Киноактёры США
Выпускники Государственного университета Боулинг Грин
Актёры озвучивания США
Байкеры